— город в Японии, расположенный в центральной части префектуры Ниигата. Город основан 1 января 1947 года путём предоставления посёлку Сибата уезда Китакамбара статуса города. 7 июля 2003 года в состав города был включён посёлок Тоёура уезда Китакамбара, а 1 мая 2005 года — посёлок Сиундзи и село Кадзикава того же уезда.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Ниигата